

Patronyme
 Jean-Baptiste Rogniat, (1750-1815), fut un homme politique français ;
 Jean-Baptiste Rogniat, (1771-1845), fut un préfet français, fils du précédent ;
 Joseph Rogniat, (1776-1840), fut un général français, fils c.q. frère des précédents ;
 Louis Rogniat (1852-1956), architecte français.
 Marcel Rogniat (1888-1914), poète, dramaturge et romancier, Estérel (1909), Les Instants (1914), L'aube grise (1911), Les blasés (1913)

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme